Великопольское воеводство () — воеводство, расположенное на западе Польши. Административным центром и крупнейшим городом является город Познань.

География 
Воеводство находится в Западной Польше, граничит с воеводствами:

 Опольским
 Западно-Поморским
 Куявско-Поморским
 Лодзинским
 Любуским
 Нижнесилезским
 Поморским

Административное деление 
В Великопольское воеводство входят 4 города на правах повята и 31 повят. В свою очередь, они делятся на 226 гмин: 19 городских гмин, 91 сельско-городскую гмину и 116 сельских гмин.

Повяты

Города

См. также 
 Великая Польша
 Великопольский диалект

Примечания

Ссылки 
 Greater Poland Voivodship Office
 Greater Poland Local Government Office
 ChefMoz Dining Guide Greater Poland
 Open Directory Project Greater Poland